I женский турнир Волейбольной Лиги наций проходил с 15 мая по 1 июля 2018 года с участием 16 команд. Победителем стала сборная США.

Участники и система соревнования 
В дебютном турнире Волейбольной Лиги наций приняли участие 16 сборных:
 основные команды: , , , , , , , , , , , ;
 претенденты: , , , .

На предварительном этапе в период с 15 мая по 14 июня команды сыграли каждая с каждой в один круг по туровой системе. В финальный раунд, который прошёл с 27 июня по 1 июля в Нанкине, вышли 6 команд, включая сборную Китая на правах его организатора. В рамках финального раунда состоялись матчи в один круг в группах из трёх команд, затем четвёрка сильнейших сыграла полуфинальные матчи и финалы за 1-е и 3-е места.

Команды, имеющие статус основных, сохраняют право участия в следующем розыгрыше турнира. Худшая из сборных-претендентов уступит место в Лиге наций-2019 победителю Кубка претендентов.

Предварительный раунд

Календарь

Турнирная таблица 

* — команды-претенденты турнира

** — страна-организатор Финала шести

Результаты

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10

Группа 11

Группа 12

Группа 13

Группа 14

Группа 15

Группа 16

Группа 17

Группа 18

Группа 19

Группа 20

Финальный раунд 
Матчи прошли с 27 июня по 1 июля в Нанкине.

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Символическая сборная 

Самым ценным игроком турнира признана Мишель Барч-Хакли.

Призёры 
 : Рэйчел Адамс, Фолуке Акинрадево, Мишель Барч-Хакли, Джастин Вонг-Орантес, Лорен Гиббемейер, ТеТори Диксон, Андреа Дрюс, Мэдисон Кингдон, Джордан Ларсон, Карли Ллойд, Келли Мёрфи, Келси Робинсон, Кимберли Хилл, Майка Хэнкок, в матчах предварительного раунда также играла Сара Уилхайт. Главный тренер — Карч Кирай.

 : Симге Шебнем Акёз, Гамзе Аликая, Бейза Арыджи, Ханде Баладын, Мерьем Боз, Зехра Гюнеш, Мелиха Исмаилоглу, Эбрар Каракурт, Джансу Озбай, Гизем Орге, Айлин Сарыоглу, Эда Эрдем, Сейма Эрджан, в матчах предварительного раунда также играли Джерен Кестиренгёз, Аслыхан Кылыч, Фулден Урал, Кюбра Чалышкан и Салиха Шахин. Главный тренер — Джованни Гуидетти.

 : Ван Мэнцзе, Гао И, Гун Сянъюй, Дин Ся, Дяо Линьюй, Ли Инъин, Линь Ли, Лю Сяотун, Ху Минъюань, Цзэн Чуньлэй, Чжу Тин, Юань Синьюэ, Ян Фансюй, Янь Ни, в матчах предварительного раунда также играли Ван Юаньюань, Дуань Фан, Лю Яньхань, Мэн Цзысюань, Чжан Ичань, Ян Ханьюй и Яо Ди. Главный тренер — Лан Пин.

Итоговое положение

См. также 
 Волейбольная Лига наций 2018 (мужчины)
 Кубок претендентов по волейболу среди женщин 2018

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2018
2018 год в волейболе